

Antartide
 White Island  – isola della Terra di Enderby (Antartide)
 White Island  – isola dell'Arcipelago di Ross (Antartide)

Australia
 White Island  – isola della Shark Bay

Canada
 White Island  – isola del Nunavut

Filippine
 White Island

Grenada
 White Island

Nuova Zelanda
 Whakaari/White Island  – isola della Baia dell'Abbondanza
 White Island  – isola dell'Otago

Regno Unito
 White Island  – isola dell'arcipelago delle Isole Scilly (Inghilterra)
 White Island  – isola  della contea di Fermanagh (Irlanda del Nord)

Stati Uniti
 White Island (Carolina del Sud)
 White Island (Illinois)
 White Island (Kentucky)
 White Island (Louisiana)
 White Island (Contea di Cumberland, Maine)
 White Island (Conte di Hancock, Maine)
 White Island (Contea di Knox, Maine)
 White Island (Contea di Washington, Maine)
 White Island (Contea di York, Maine)
 White Island (New Hampshire)
 White Island (New Jersey)